Osoby o tym nazwisku:
 Murtaza Rachimow – baszkirski polityk
 Raszid Rachimow – tadżycki piłkarz